Otó II de Saxònia (Wallhausen, Saxònia, 912 - Memleben, 973), duc de Saxònia, Rei d'Alemanya i d'Itàlia i emperador del Sacre Imperi
 Otó II del Sacre Imperi (955 – Roma, 983), dit el Roig o el Sanguinari, rei d'Alemanya i d'Itàlia (961-983) i Emperador del Sacre Imperi (967-983)
 Otó II de Suàbia (? - 1047), comte palatí de Lorena (1034-1045), duc de Suàbia (1045-1047) i comte de Deutz i de l'Agelau (1025-47)
 Otó II de Baviera o Otó de Nordheim (~1020- 1083), duc de Baviera (1061-70)
 Otó II de Scheyern (? - 1120), comte de Schleyern
 Otó II de Meissen dit «el ric» (1125-1190) marcgravi de Meissen, fill primigeni del marcgravi Conrad el Gran, de la casa de Wettin
 Otó II de Borgonya (1180 - 1234), comte d'Andechs, duc de Merània i comte de Borgonya per matrimoni
 Otó II d'Andechs i Merània (1208 - 1248), comte d'Andechs, duc de Merània i comte de Borgonya 
 Otó II de Wittelsbach o Otó IV de Baviera (1206 – 1253), duc de Baviera i comte palatí del Rin